Ниже представлен список футбольных клубов Италии с указанием лиг и дивизионов, в которых они выступают. В списке представлены клубы из четырёх высших дивизионов системы футбольных лиг Италии (Серии A, Серии B, Профессиональной лиги и Серии D).

Дивизионы 
См. статьи о соответствующем дивизионе.

 Серия A
 Серия B
 
 Серия D

В алфавитном порядке 
Данные о клубах и дивизионах, в которых они выступают, приведены по состоянию на сезон 2017/2018.


А

Б

В

Г

Д

Е

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Ч

Э

Ю

См. также 
 Список итальянских футбольных клубов по количеству болельщиков

Примечания

Ссылки 
 Сайт Серии A
 Сайт Серии B
 Сайт Профессиональной лиги
 Сайт Серии D

Италия

Футбольные клубы